Bicep peut faire référence à:
 bicep, écriture par dérivation régressive du muscle biceps,
 Background Imaging of Cosmic Extragalactic Polarization (BICEP),une expérience de mesure de la polarisation gravitationnelle du fond diffus cosmologique,
 Bicep, un groupe nord-irlandais de musique électronique,
 Bicep, album éponyme du groupe susmentionné.